Telesto (maan), een maan van Saturnus
 Telesto (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
 Telesto (geslacht), een geslacht van koralen uit de familie van de Clavulariidae